Октоберфельд (с ,  — Октябрьское поле) — название населенных пунктов:

Россия 
 Октоберфельд — до 1948 г. название села Яркое в Сакском районе Крыма.

Украина 
 Октоберфельд — прежнее название села Левадное в Гуляйпольском районе Запорожской области.
Октоберфельд — до 1945 г. название села Соловьёвка в Михайловском районе Запорожской области.